Gustav Johansson kan syfta på:
Gustav Johansson (Tre Rosor) (1531–1566), svensk greve och riksråd
Gustaf Johansson (1844–1930), finländsk ärkebiskop
Gustaf Johansson (1864–1946), svensk lantbrukare och socialdemokratisk politiker
Gustaf Johansson (1880–1959), finländsk journalist
Gustaf Emanuel Johansson (1884–1959), svensk kontorist och sångtextförfattare
Gustaf Johansson (1891–1925), svensk poet
Gustaf Johansson (1893–1979), svensk fotbollsspelare
Gustav Johansson (1895–1971), svensk politiker och journalist
Gustaf Johansson (1896–1956), svensk borgmästare
Gustaf Johansson (1897–1991), svensk spelman
Gustaf "Lulle" Johansson (1900–1971), svensk journalist, ishockey- och bandyspelare
Gustaf (Gunde) Johansson (1922–1995), svensk vissångare
Gustav Johansson (född 1987), svensk kokboksförfattare och matbloggare
Gustav Johansson (född 1999), svensk tävlingscyklist